Техас Рэйнджерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 79 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 12
 Поражений: 13
 Процент побед: 48
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 136

Май 

 Игр: 25
 Выигрышей: 18
 Поражений: 7
 Процент побед: 72
 Очков набрано: 156
 Очков пропущено: 89

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 142
 Очков пропущено: 153

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 152

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 11
 Поражений: 18
 Процент побед: 37.93
 Очков набрано: 154
 Очков пропущено: 177

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 143
 Очков пропущено: 137

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 0
 Поражений: 2
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 10
 Очков пропущено: 14

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Техас Рейнджерс
МЛБ в сезоне 2005